Scotties Tournament of Hearts 2012 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się między 18 a 26 lutego 2012 w Red Deer, Alberta, w ENMAX Centrium.

Były to piąte mistrzostwa Kanady rozgrywane w Red Deer. Mistrzyni kraju wystąpi na Mistrzostwach Świata 2012. 

Tytułów mistrzowskich broniła drużyna Amber Holland, która z bilansem 6 wygranych i 5 przegranych meczów uplasowała się na 5. miejscu. Złote medale zdobyły reprezentantki Alberty (Heather Nedohin), w finale triumfowały 7:6 nad Kolumbią Brytyjską (Kelly Scott). Na najniższym stopniu podium stanęła ekipa Manitoby (Jennifer Jones), która w małym finale pokonała 8:6 Quebec (Marie-France Larouche).



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
18 lutego 2012l 13:00

Sesja 2. 
18 lutego 2012l 18:00

Sesja 3. 
19 lutego 2012l 8:30

Sesja 4. 
19 lutego 2012l 13:30

Sesja 5. 
19 lutego 2012l 20:30

Sesja 6. 
20 lutego 2012l 8:30

Sesja 7. 
20 lutego 2012l 13:30

Sesja 8. 
20 lutego 2012l 19:30

Sesja 9. 
21 lutego 2012l 8:30

Sesja 10. 
21 lutego 2012l 13:30

Sesja 11. 
21 lutego 2012l 19:30

Sesja 12. 
22 lutego 2012l 8:30

Sesja 13. 
22 lutego 2012l 13:30

Sesja 14. 
22 lutego 2012l 19:30

Sesja 15. 
23 lutego 2012l 8:30

Sesja 16. 
23 lutego 2012l 13:30

Sesja 17. 
23 lutego 2012l 19:30

Play-off

1-2 
24 lutego 2012; 19:30

3-4 
25 lutego 2012; 11:00

Półfinał 
25 lutego 2012; 16:00

Mały finał 
26 lutego 2012; 8:30

Finał 
26 lutego 2012; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Tournament of Hearts

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Scotties Tournament of Hearts 2012 

2012
2012 w curlingu
2012 w Kanadzie
Sport w Albercie